Eiserne Brücke ist der Name folgender Brücken:

 Eiserne Brücke (Berlin), Brücke über den Kupfergraben in Berlin-Mitte
 Eiserne Brücke (Bernburg), Brücke über die Saale in Bernburg
 Eiserne Brücke (Regensburg), Brücke über die Donau in Regensburg
 Eiserne Brücke (Weimar), Brücke in Weimar
 Eiserne Brücke (Wörlitz), Brücke in Wörlitz

Siehe auch:
 The Iron Bridge über den Severn in Shropshire, England